Das Schweigen im Walde – romanzo di Ludwig Ganghofer che ha avuto svariati adattamenti cinematografici
 Das Schweigen im Walde – film del 1929 diretto da William Dieterle
 Das Schweigen im Walde – film del 1937 diretto da Hans Deppe
 Das Schweigen im Walde – film del 1955 diretto da Helmut Weiss
 Das Schweigen im Walde – film del 1976 diretto da Alfred Vohrer